

Patronyme 

 Jean Gréaume, principal acteur au  du développement de la station balnéaire de Quimiac, commune de Mesquer en Loire-Atlantique ;
 Michelle Gréaume (1967-), femme politique française du département du Nord.